

Cinema 
 Love Is in the Air – episodio della serie televisiva statunitense Desperate Housewives
 Love Is in the Air – film francese del 2005 diretto da Rémi Bezançon
 Love Is in the Air – film danese del 2011 diretto da Simon Staho
 Love Is in the Air – film francese del 2013 diretto da Alexandre Castagnetti

Musica 
 Love Is in the Air – album di John Paul Young del 1978
 Love Is in the Air – album di raccolta di John Paul Young del 1978
 Love Is in the Air – singolo di John Paul Young del 1977

Televisione 
 Love Is in the Air (Sen Çal Kapımı) – serial televisivo turco del 2020